Monkiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim
 Monkiewicze − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim